Eta puede referirse a:

 Eta (Η η) es la séptima letra del alfabeto griego.
 Euskadi Ta Askatasuna (ETA), una organización terrorista de ideología nacionalista vasca.
 ETA político-militar (ETA-pm), organización independentista del País Vasco.
 El monte Eta, una cadena montañosa en el sur de Grecia central.
 El tiempo estimado de llegada, ETA en sus siglas en inglés (Estimated Time of Arrival).
 Eta (穢多, lit. mucha suciedad), un término peyorativo para referirse a los burakumin, un grupo social marginado en Japón.
 ETA, una compañía suiza de relojes fundada en 1793.
 Ácido eicosatetraenoico, un ácido graso vegetal.
 Enfermedades de transmisión alimentaria (ETA), Enfermedades de transmisión alimentaria.

Referencias